Toubkal kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Jbel Toubkal, berg, Marrakech-Tensift-Al Haouz, 
 Toubkal (kommun i Marocko), Souss-Massa-Draâ, Taroudannt, 

Robotskapade Marockoförgreningar